Protomicroplitis är ett släkte av steklar. Protomicroplitis ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Protomicroplitis